Георги Найденов може да се отнася за:

 хаджи Георги Найденов-Гръблаша (? – 1876), български революционер, четвърти знаменосец на Ботевата чета;
 Георги Найденов (1922 – 1984), български партизанин, офицер, генерал-майор
 Георги Найденов (1927 – 1998), български офицер, държавник, предприемач и банкер;
 Георги Найденов – член на БКП, главен редактор на в-к „Народна култура“ (1976 – 1984), кореспондент на БТА в Ню Йорк (1963), баща на Валери Найденов.
 Георги Найденов (1931 – 1970), български футболист, вратар на ЦСКА и националния отбор;
 Георги Найденов – Гого (1949 – 2014), български певец, член на музикална формация „Тоника“.